Амиран Григо́рьевич Гамкрели́дзе  ( род. 24 января 1951) — Грузинский врач, Генеральный директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии с 2013 года. министр труда, здравоохрения и социальной защиты Грузии c 29 декабря 2001 года по 27 ноября 2003 года.

Родился 24 января 1951 в Тбилиси. В 1974 окончил с отличием Тбилисский государственный медицинский институт. В 1974-2001 работает в Тбилисском государственном медицинском институте на кафедре аллергологии.

В 1979 защитил кандидатскую диссертацию. В 1990 защитил докторскую диссертацию по аллергологии и клинической иммунологии в Институте иммунологии в Москве.

С 1994 — председатель совещательного совета Министерства здравоохранения Грузии, член коллегии Минздрава.

В 1994—1997 — директор правления Национального Центра Здравоохранения. В 1995-1997 — заместитель министра здравоохранения, в 1997-1999 — первый заместитель министра, в 1999-2001 — первый заместитель министра труда, здравоохранения и социальной защиты.

c 29 декабря 2001 года по 27 ноября 2003 года — министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Примечания

Ссылки 
Гамкрелидзе, Амиран Григорьевич

Выпускники Тбилисского медицинского университета
Министры здравоохранения Грузии
Почётные граждане Тбилиси